Es gibt ein Metro-Kino in folgenden Städten:
Metro-Kino (Kiel) in Kiel
Metro-Kino (Wien) in Wien
Metro-Kino (Bregenz) in Bregenz